Michel Larocque, surnommé Bunny, (né le  à Hull dans la province de Québec au Canada et mort le  dans la même ville) est un gardien de but canadien professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a joué pour les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto, les Flyers de Philadelphie et les Blues de Saint-Louis dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Larocque a remporté quatre trophées Vézina. À cette époque, ce trophée était remis aux gardiens de but de l'équipe ayant alloué le moins de buts durant la saison régulière. Les trois premiers Vézina ont été gagnés avec Ken Dryden. Le dernier trophée, lui, a été remporté avec Denis Herron et Richard Sevigny en 1982. Larocque a réussi à tenir la Coupe Stanley à quatre reprises durant les années 1970 avec le Canadien.

À la suite de sa carrière en tant que joueur, Larocque a été le directeur général des Tigres de Victoriaville (LHJMQ) durant la saison 1989-1990 et a remporté le trophée John-Horman. Il a aussi été le vice-président de la LHJMQ pendant la saison 1991-1992 et a tenu cette position jusqu'à sa mort. Il est mort d'un cancer du cerveau à l'âge de 40 ans dans sa ville natale à Hull.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1967-1968 || 67's d'Ottawa || AHO || 4 ||  ||  ||  || 210 || 32 || 9,14 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || 67's d'Ottawa || AHO || 4 ||  ||  ||  || 190 || 24 || 7,58 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || 67's d'Ottawa || AHO || 51 ||  ||  ||  ||  || 185 || 3,63 || 0 || 3 || 17 || 11 || 4 || 6 || 625 || 36 || 3,46 ||  || 3 || 
|-
| 1970-1971 || 67's d'Ottawa || AHO || 56 ||  ||  ||  ||  || 189 || 3,39 || 0 || 5 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || 67's d'Ottawa || AHO || 55 ||  ||  ||  ||  || 189 || 3,45 || 0 || 4 || 20 || 18 || 8 || 7 || 1029 || 55 || 3,21 ||  || 1 || 
|-
| 1972-1973 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH || 47 ||  ||  ||  ||  || 113 || 2,5 || 0 || 1 || 6 || 13 ||  ||  || 760 || 36 || 2,84 ||  || 0 || 10
|-
| 1973-1974 || Canadiens de Montréal || LNH || 27 || 15 || 8 || 2 ||  || 69 || 2,9 || 90,7 || 0 || 0 || 6 || 2 || 4 || 362 || 18 || 2,98 || 90,4 || 0 || 0
|-
| 1974-1975 || Canadiens de Montréal || LNH || 25 || 17 || 5 || 3 ||  || 74 || 3 || 89,2 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Canadiens de Montréal || LNH || 22 || 16 || 1 || 3 ||  || 50 || 2,46 || 90,7 || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Canadiens de Montréal || LNH || 26 || 19 || 2 || 4 ||  || 53 || 2,09 || 91 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Canadiens de Montréal || LNH || 30 || 22 || 3 || 4 ||  || 77 || 2,67 || 89,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Canadiens de Montréal || LNH || 34 || 22 || 7 || 4 ||  || 94 || 2,84 || 88,8 || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 || 100 || 0 || 
|-
| 1979-1980 || Canadiens de Montréal || LNH || 39 || 17 || 13 || 8 ||  || 125 || 3,33 || 88 || 3 || 4 || 5 || 4 || 1 || 300 || 11 || 2,2 || 92,3 || 1 || 0
|-
| 1980-1981 || Canadiens de Montréal || LNH || 28 || 16 || 9 || 3 ||  || 82 || 3,04 || 88 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 8 || 3 || 3 || 2 || 460 || 40 || 5,22 || 85,4 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 75 || 8 || 6,36 || 75 || 0 || 
|-
| 1981-1982 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 50 || 10 || 24 || 8 ||  || 207 || 4,7 || 86,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 16 || 3 || 8 || 3 || 834 || 68 || 4,89 || 85 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Flyers de Philadelphie || LNH || 2 || 0 || 1 || 1 || 120 || 8 || 4 || 85,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Indians de Springfield || LAH || 5 || 3 || 2 || 0 || 301 || 21 || 4,18 || 88,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Blues de Saint-Louis || LNH || 5 || 0 || 5 || 0 || 299 || 31 || 6,22 || 81 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Rivermen de Peoria || LIH || 13 || 7 || 3 || 3 || 786 || 41 || 3,13 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 312 || 160 || 89 || 45 ||  || 978 || 3,34 || 0 || 17 || 18 || 14 || 6 || 6 || 758 || 37 || 2,93 ||  || 1 ||

Transactions en carrière 

 Le , échangé aux Maple Leafs de Toronto par les Canadiens de Montréal en retour de Robert Picard.
 Le , échangé aux Flyers de Philadelphie par les Maple Leafs de Toronto en retour de Rick St. Croix.
 Le , droits vendus aux Blues de Saint-Louis par les Flyers de Philadelphie.

Équipes d'étoiles et trophées 
 1970-1971 : nommé dans la  d'étoiles de l'OHA Jr.
 1971-1972 : nommé dans la  d'étoiles de l'OMJHL.
 1972-1973 : nommé dans la  d'étoiles de la Ligue américaine de hockey.
 1972-1973 : trophée Harry-« Hap »-Holmes de la Ligue américaine de hockey avec Michel Deguise.
 1975-1976 : coupe Stanley.
 1976-1977 : coupe Stanley. 
 1977-1978 : coupe Stanley.
 1978-1979 : coupe Stanley.
 1980-1981 : trophée Vézina avec Denis Herron et Richard Sévigny

Références

Naissance en avril 1952
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des 67 d'Ottawa
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Gagnant du trophée Vézina
Champion de la Coupe Stanley
Décès en juillet 1992
Personnalité liée à Gatineau
Naissance à Gatineau
Décès à Gatineau
Décès à 40 ans
Personnalité sportive liée à Gatineau
Joueur québécois de hockey sur glace
Mort d'une tumeur au cerveau
Mort d'un cancer au Canada